Faustschlag steht für
 Operation Faustschlag, eine Offensive im Ersten Weltkrieg 
 Präkordialer Faustschlag, ein  medizinisches Manöver bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung 
 eine Schlagtechnik (Kampfsport)

Siehe auch